Il Masters di Roma 2003 (chiamato anche Internazionali BNL d'Italia per motivi di sponsorozzazione) è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 60ª edizione del Roma Masters, che fa parte della categoria ATP Masters Series nell'ambito dell'ATP Tour 2003, e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 2003. Sia che il torneo maschile che quello femminile si sono giocati al Foro Italico di Roma in Italia.

Campioni

Singolare maschile 

 Felix Mantilla ha battuto in finale  Roger Federer, 7–5, 6–2, 7–6(10)

Singolare femminile 

 Kim Clijsters ha battuto in finale  Amélie Mauresmo, 3–6, 7–6(6), 6–0

Doppio maschile

 Wayne Arthurs /  Paul Hanley hanno battuto in finale  Michaël Llodra  /  Fabrice Santoro, 7–5, 7–6(5)

Doppio femminile

 Svetlana Kuznecova / Martina Navrátilová hanno battuto in finale  Jelena Dokić /  Nadia Petrova, 6–4, 5–7, 6–2

Collegamenti esterni

 

 
ATP Tour 2003